Haraldsson är ett svenskt efternamn med betydelsen Haralds son. Innan  efternamn blev vanliga, har ett antal bemärkta personer haft Haraldsson som patronymikon med samma betydelse.

Personer med namnet Haraldsson

 Anders Haraldsson (född 1946), datalog
 Daníel Ágúst Haraldsson (född 1969), isländsk sångare
 Godfred Haraldsson (800-talet), dansk storman
 Ingemar Haraldsson (1928–2004), fotbollsspelare
 Johanna Haraldsson (född 1980), politiker, socialdemokrat
 Magnus Haraldsson, flera personer
 Magnus Haraldsson (biskop) (1500-talet)
 Magnus Haraldsson (kung) (1048–1069), norsk kung
 Marcus Haraldsson (född 1978), journalist, fotograf oich författare
 Olav Haraldsson (995–1030), norsk kung och nationalhelgon känd som Olav den helige
 Olof Haraldsson (död 1141 eller 1143), dansk prins
 Sigge Haraldsson (1944–2021), civilingenjör och företagsledare
 Ted Haraldsson (född 1990), bandyspelare
 Åke Haraldsson (Soop) (död före 1586), riddare
 Öystein Haraldsson (född 1125–1130, död 1157), norsk kung

Se även
 Lidinvard Haraldssons ätt, adelsätt från 1300-talet

 Haraldson Lake, Kanada och USA

Svenska efternamn
Sonnamn